55 v.Chr. - 53 v.Chr.: veldtocht van Crassus tegen de Parthen
 39 v.Chr. - 38 v.Chr.: veldtocht van Publius Ventidius Bassus tegen de Parthen
 37 v.Chr. - 33 v.Chr.: veldtocht van Marcus Antonius tegen de Parthen
 Romeins-Parthische Oorlog (54-64)
 113 - 117: veldtocht van keizer Trajanus tegen de Parthen
 Romeins-Parthische Oorlog (161-166)
 197 - 198: veldtocht van keizer Septimius Severus tegen de Parthen
 216 - 217: veldtocht van keizer Caracalla tegen de Parthen

Zie ook 
Romeins-Parthische oorlogen (66 v.Chr. - 217)